Corozalito ist die Bezeichnung der geographischen Objekte:
 Corozalito (Belize), Ort im Belize District, Belize
 Corozalito (Orange Walk), Ort im Orange Walk District, Belize
 Corozalito (Costa Rica), Ort in Costa Rica
 Corozalito (Mexiko), Ort in Mexiko